Nova Aquilae steht für
 Nova Aquilae 1905, eine alternative Bezeichnung der Nova V604 Aquilae
 Nova Aquilae 1918, eine 1918 entdeckte sehr helle Nova
 Nova Aquilae 1927, eine alternative Bezeichnung der 1927 entdeckten Nova EL Aquilae
 Nova Aquilae 1943, eine 1943 entdeckte sehr schnelle Nova vom Typ NA